Таненбаум — прізвище: 
 Таненбаум Авнер (1848—??) — єврейський журналіст, письменник, перекладач художньої літератури, навчався у Кам'янеці-Подільському та в Кишиневі.
 Таненбаум Абрам Севастьянович (1858—1922) — інженер шляхів сполучення, редактор журналів, співавтор ЕСБЄ.
  (Sidney Tanenbaum, 1925—1986) — американський баскетболіст.
 Таненбаум Ендрю Стюарт (Andrew Stuart Tanenbaum, *нар. 1944) — професор Амстердамського вільного університету, творець ОС MINIX.

 Подвійне прізвище:
  (1895—1942) — радянський вчений в області теплофікації і централізованого теплопостачання в СРСР.

Також 
 Танненбаум
 Тененбаум